Changjie bezeichnet:

 Changjie (Ninghai) (长街镇), Großgemeinde im Kreis Ninghai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Changjie (Yongping) (厂街彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Yongping in der chinesischen Provinz Yunnan